Miejscowości w USA:
 Harrell – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Calhoun
Gminy w USA:
 Harrell (ang. Harrell Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Mitchell